Köllmer steht für 
 eine soziale Gruppe im Deutschordensstaat bzw. den Provinzen Ostpreußen und Westpreußen, siehe Kölmer
 einen Familiennamen, siehe Hans-Christian Köllmer